Het ATP-tennistoernooi van Sydney (officieel Medibank International) van 2006 vond plaats van 9 tot en met 15 januari 2006 in de Australische stad Sydney. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2006 trok 72.533 toeschouwers.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sydney
Outdoor ATP-toernooi van Sydney